Velika nagrada Lvova 1932 je bila šestnajsta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1932. Odvijala se je 19. junija 1932 v poljskem mestu Lvov, danes Ukrajina.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Rudolf Caracciola
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 66
| 2:19:53,410
| 2
|-
! 2
| 5
|  Albert Broschek
| Privatnik
| Mercedes-Benz SSK
| 60
| +6 krogov
| 3
|-
! 3
| 4
|  Laszlo Hartmann
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 58
| +8 krogov
| 6
|-
! 4
| 8
|  Jan Ripper
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 58
| +8 krogov
| 8
|-
! 5
| 7
|  Stanislaw Holuj
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 58
| +8 krogov
| 7
|-
! 6
| 3
|  Bruno Sojka
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 57
| +9 krogov
| 5
|-
! Ods
| 2
|  Josef Stasny
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 
| 
| 4
|-
! Ods
| 1
|  Hans Stuck
| Daimler-Benz AG
| Mercedes-Benz SSKL
| 
| 
| 1
|}

Viri
 
 

1932
Sezona Velikih nagrad 1932